Halcampa är ett släkte av koralldjur. Halcampa ingår i familjen Halcampidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsanemoner
Halcampa